Змагання з фехтування на рапірах в індивідуальній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 пройшли 26 липня 2021 року. Участь взяли 36 спортсменів з 18 країн.

Призери

Кваліфікація 

Для шаблістів було виділено 36 квот, які були розподілені наступним чином:
 по 3 квоти для восьми збіриних, які будуть представлені у командних змаганнях.
 по 2 квоти отримали спортсмени із зон Азія та Океанія, Європа, згідно індивідуальному рейтингу.
 по 1 квоті отримали спортсмени із зон Африка, Америка, згідно індивідуальному рейтингу.
 по 1 квоті розіграно на чотирьох зональних турнірах: Азія та Океанія, Африка, Америка, Європа.
 2 квоти отримала країна-господарка.

Передмова

Змагання

Фінальний раунд

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки